Crângeni se poate referi la:
Crângeni, Galați
Crângeni, Teleorman